Ле-Вінь () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 520 км на південь від Парижа, 95 км на північний захід від Монпельє, 35 км на південний захід від Манда.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Окситанія.

1 січня 2017 року Ле-Вінь, Ле-Массгро, Ле-Реку, Сен-Жорж-де-Левежак i Сен-Ром-де-Долан було об'єднано в новий муніципалітет Массгро-Косс-Горж.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ле-Вінь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лозер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Лозер